Берит () — персонаж, появляющийся в американских комиксах издательства Marvel Comics.

История публикаций 
Берит впервые появилась в «Rampaging Hulk» #1–2 (январь, апрель 1977 года) и была создана Дагом Манчем и Уолтом Симонсом. Она также появилась в «Rampaging Hulk» #9 (Июнь 1978).

Эта версия впоследствии появилась в альтернативной версии вселенной. Основная версия Земли-616 сначала появилась в Incredible Hulk #269 (Март 1982) и продолжала появляться в серии в Incredible Hulk #270-282 (апрель 1982 — апрель 1983), #285 (июль 1983) и #287 (сентябрь 1983).

Берит получила заметку в энциклопедическом справочнике «: Hulk» (2004).

Биография персонажа 
Берит была техно-художником Крилора женского пола, которая использовала свои внеземные технологии, чтобы снимать фильмы о вымышленных приключениях себя и Халка. Большая часть населения помешана на техно-художественных фильмах, уводящих от проблем, что привело к ее популярности среди людей. Берит отправилась на Землю и занялась Халком, когда он был Брюсом Баннером, оказав поддержку Халку и Рику Джонсу. Она также столкнулась с преступной Галкой.

Берит использовала много устройств, таких как пространственный исказитель, Маска Банши, Защитников, ее "любимчик" Старки, и множество других современных технологичных устройств.

Планета Крилор и ее население были уничтожены Эго — Живой планетой в начале кроссовера «Строгий режим».

Силы и способности 
Как Крилорианка, у Берит есть много черт, характерных ее полугуманоидному виду, подобному млекопитающей птице, включая очень пористые ("полые") кости; тройной музыкальный голос; два пальца и большой палец на каждой руке; два пальца на каждой ноге; красные зрачки; темно-розовый цвет кожи. Она использует много техно-художественных созданий, включая свой пространственный исказитель (который она носит через плечо, как сумку), Маску Банши, Защитников, Энергетических едоков, "Порхание", Гидро-сферу, Паука жизнеобеспечения, "Спиндрона", Звездные глаза и "поисковых роботов". Берит продемонстрировала много других техно-художественных созданий в своих фильмах, но неизвестно, использовала ли она кого-либо из них во вселенной 616.

Вне комиксов 
Мелия Крейлинг () сыграла Берит (в виде обычной розовокожей ксандарианки) в фильме «Стражи Галактики», вышедшем в 2014 году. После того, как Питер Квилл захватил Сферу на планете Мораг, он обнаруживает Берит на своем корабле. Он высаживает её на Ксандаре, в то время как сам пытается продать Сферу.

Примечания

Ссылки 
 Берит на Marvel Directory
 Берит на the Marvel Data Base
 Берит на the Appendix to the Handbook of the Marvel Universe
 Земля-7711 на the Appendix to the Handbook of the Marvel Universe

Персонажи комиксов, появившиеся в 1977 году
Персонажи, созданные Уолтом Симонсоном
Персонажи, созданные Дагом Манчем
Инопланетяне Marvel Comics
Супергероини Marvel Comics
Вымышленные художники